Хромченко — українське прізвище, поширене в Україні й місцях розселення українців.

Персоналії 
 Евеліна Хромченко (* 1971) — російська журналістка, телеведуча і письменниця.
 Соломон Хромченко (1907—2002) — радянський співак (ліричний тенор) і педагог.

Інше 
 5955 Хромченко — астероїд головного поясу, відкритий 2 вересня 1987 року.

Українські прізвища
Прізвища на -енко